Sérgio Manoel ist der Name folgender Personen:

* Sérgio Manoel (Fußballspieler, 1972) (Sérgio Manoel Júnior; * 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Sérgio Manoel (Fußballspieler, 1989) (Sérgio Manoel Barbosa Santos; 1989–2016), brasilianischer Fußballspieler